Pola steht für:

 Pola (Adelsgeschlecht), ein venezianisches Adelsgeschlecht
 POLA (Modelleisenbahnzubehör), deutscher Modellbahnzubehörhersteller
 Pola Museum of Art, Kunstmuseum in Hakone, Japan
 Pola (Schiff, 1916), ein 1916 gebautes Segelschiff
 Pola (Schiff, 1931), ein schwerer Kreuzer der Zara-Klasse der italienischen Marine
 eine rote Rebsorte, siehe Molinara #Synonyme
 Pola X, Film (1999) von Leos Carax

La Pola steht für:
 Policarpa Salavarrieta (um 1795–1817), kolumbianische Unabhängigkeitskämpferin

Pola ist der Vorname folgender Frauen:
 Pola Illéry (1909–1993), rumänisch-französische Filmschauspielerin
 Pola Raksa (* 1941), polnische Schauspielerin
 Pola Kinski (* 1952), deutsche Schauspielerin
 Pola Negri (1897–1987), polnische Schauspielerin und Stummfilmstar
 Pola Rapaport (* 1958), US-amerikanische Dokumentarfilmerin und Regisseurin
 Pola Sieverding (* 1981), deutsche Künstlerin
 Pola Uddin, Baroness Uddin (* 1959), britische Politikerin (ehemals Labour Party)

Pola ist der Familienname folgender Personen:
 Andre Pola, Pseudonym von Hans Schumm (Schauspieler) (1896–1990), deutscher Schauspieler
 Arrigo Pola (1919–1999), italienischer Tenor und Gesangspädagoge
 Benedetto Pola (1915–2000), italienischer Radrennfahrer
 Isa Pola (1909–1984), italienische Schauspielerin
 Mikha Pola Maqdassi (* 1949), irakischer Priester, Bischof von Alquoch
 Paolo Pola (1773–1841), italienischer Dichter und Opernlibrettist
 Sergio Pola (1674–1748), Titularbischof von Famagusta 
 Thomas Pola (* 1956), deutscher Alttestamentler

Pola heißen folgende geographischen Objekte:
 Pola, deutsche und italienische Bezeichnung der Stadt Pula in Istrien, Kroatien
 Pola de Allande, Hauptstadt des Bezirks Allande in Asturien
 Pola de Laviana, Parroquia in der Gemeinde Laviana in Asturien
 Pola de Siero, La Pola, die Hauptstadt des Bezirks Siero in Asturien
 Pola de Somiedo, Parroquia in der Gemeinde Somiedo in Asturien
 Pola del Pino, Ortsteil von El Pino in Asturien
 La Pola de Gordón, spanische Gemeinde in Kastilien
 Pola (Oriental Mindoro), eine Stadtgemeinde in der Provinz Oriental Mindoro auf den Philippinen
 Santa Pola, spanische Gemeinde an der Costa Blanca in der autonomen Gemeinschaft Valencia
 Monte Pola, ein Berg im Kanton Tessin, siehe Magliasina
 Pola (Ilmensee), Zufluss des Ilmensee in Russland
 Pola Regio auf dem Asteroiden (243) Ida

Siehe auch:
 Pola-Expeditionen